Lean  o producció ajustada, tipus d'organització de la producció que inclou operacions, proveïdors, i relacions de clients
 Lean (droga), beguda recreativa de drogues, preparada combinant xarop per a la tos amb un refresc i caramels
 David Lean (Croydon, 1908 − Londres, 1991), director de cinema, guionista i muntador anglès
 David Lean (atleta) (Launceston, 1935), atleta australià especialista en curses de velocitat i de tanques